Eesti Raudtee (EVR) — национальная железнодорожная компания Эстонии. Основана в 1992 году на базе эстонской части Прибалтийской железной дороги.

Протяжённость путей, принадлежащих EVR, составляет 691 км (все — колеи 1520 мм). Компания также осуществляет грузовые перевозки по железным дорогам Эстонии. Пассажирские перевозки (в том числе по электрифицированным линиям (общая длина — 192 км) в окрестностях Таллина) осуществляются компанией Elron (бывш. Elektriraudtee). Компании Edelaraudtee принадлежат бывшие узкоколейные линии Таллин — Лелле — Пярну и Лелле — Вильянди. В километраже линий EVR эти участки не учтены. Компания осуществляет грузовые перевозки, внутренние пассажирские перевозки (обслуживаются дизель-поездами) и международные перевозки (единственный ныне существующий поезд дальнего следования Таллин — Москва, который был заменён составом российского формирования в 2015 году, и отменённый в том же году поезд Таллин - Санкт-Петербург).

Локомотивный парк 
Локомотивный парк в процессе  разделения предприятия в 2009 году, перешёл к дочернему предприятию — А/О EVR Cargo, ныне Operail.
 10 тепловозов ЧМЭ3
 53 тепловозов GE C36-7i — один модернизирован для работы на топливе LNG (Liquefied natural gas) в депо Тапа
 19 тепловозов GE C30-7Ai — списаны или модернизированы в депо Тапа в С30М
 5 тепловозов ТЭМ-ТМХ
 2 тепловоза DF7G-E — длительная аренда
 18 Электропоездов Elron 1300/1400
 20 дизель поездов штадлер

Основные линии

Действующие 
 Таллин — Кейла — Палдиски. Электрифицирована постоянным током 3 кВ. Пассажирские перевозки обслуживаются компанией Elron.
 Кейла — Турба. Электрифицирована постоянным током 3 кВ. Ранее имела неэлектрифицированное продолжение до Хаапсалу.
 Клоога — Клоога-Ранд. Тупиковое ответвление от станции Клоога. Электрифицировано постоянным током 3 кВ.
 Таллин — Нарва — граница с Россией. Частично электрифицирована (до станции Аэгвийду) постоянным током 3 кВ. Перевозки осуществляются Elron и ФПК.
 Юлемисте — Мууга. Неэлектрифицированная грузовая линия для поездов, следующих в порт Мууга.
 Тапа — Тарту — Валга — граница с Латвией. Неэлектрифицированная.
 Тарту — Койдула — граница с Россией. Неэлектрифицированная, пассажирское сообщение через границу отсутствует с 1998 года. Ранее имелся прямой выход со станции Орава к российской станции Печоры-Псковские, однако в мае 2011 года он был демонтирован в связи с переносом таможни в Койдула и заменой перегоном Орава — Койдула.
 Валга — Койдула. Неэлектрифицированная. Пассажирское сообщение отсутствует на большей части линии (кроме перегона Пиуза — Койдула). До 1997 года линия использовалась поездом Рига — Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании
 Карта железных дорог Прибалтики
 Партс: значение железной дороги для Эстонии трудно переоценить // rus.err.ee, 06.11.2010 
 Железнодорожный транспорт в Эстонии на «Сайте о железной дороге» 

Транспорт в Эстонии
Железнодорожный транспорт Эстонии
Торговые марки Эстонии